Urville (Aube)
 Urville (Calvados)
 Urville (Manche)
 Urville (Vosges)
ook:
Urville-Nacqueville, Manche

Urville (fictieve stad), een stad bedacht door Gilles Théhin.